Tibia peut désigner :

Biologie 
 Le tibia, un os du membre inférieur.
 Le tibia, troisième article de la patte des arthropodes.
 Tibia, genre de coquillage.

Musique 
 La tibia, instrument à vent de l'Antiquité romaine.
 Le tibia, jeu d'orgue inventé par Robert Hope-Jones.

Jeu 
 Tibia, jeu de rôle massivement multijoueur en ligne.